Imperatoria hispanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Imperatoria hispanica ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hispanica